Украинская инженерно-педагогическая академия — учебное заведение по инженерно-педагогическому образованию Украины, основано в 1958 г. До 1990 г. — Украинский заочный политехнический институт (УЗПИ), с 1990 по 1994 — Харьковский инженерно-педагогический институт (ХИПИ).

Главным заданием основанного Украинского заочного политехнического института была подготовка инженерных кадров для развивающейся после войны промышленности Украины. Сперва обучение проводилось только на заочной форме. В 1966 г. была открыта подготовка по дневной форме обучения.

В настоящее время в академии обучаются более 10 тысяч студентов.

Находится в здании дворца генерал-губернатора (затем здание университета) и смежных с ним зданиях на ул. Университетской.

История академии началась в 1958 году, и с тех пор неизменным остается высокий уровень подготовки специалистов, которые на базе инженерных знаний и глубокой психолого-педагогической подготовки получают фактически две специальности: инженерную и педагогическую. Это дает им возможность после окончания академии осуществлять важную социальную, профессиональную, производственно-технологическую деятельность по обеспечению высокого уровня обучения в системе профессионального образования: в профессионально-технических училищах, техникумах, колледжах, школах, учебных комбинатах, на производстве.

Академия осуществляет беспрерывную многоуровневую подготовку по образовательно-квалификационным уровням: бакалавр — специалист — магистр. Подготовку будущих специалистов осуществляют 438 преподавателей, из них — докторов наук 53, кандидатов наук — 222.

Студенты академии учатся на дневной и заочной формах обучения, имеют возможность получить вторую специальность, а также рабочую профессию. Эффективно действует система подготовки научно-педагогических кадров, которая включает докторантуру и аспирантуру.

В Украинской инженерно-педагогической академии работают научные студенческие общества и кружки, которые дают возможность реализовывать свои увлечения и расширять круг интересов. Неотъемлемой частью студенческой жизни является спорт.

Студенты, приехавшие из других регионов Украины, обеспечиваются общежитием.

УИПА имеет 2 специализированных Ученых совета по защите кандидатских диссертаций; центр подготовки международных инженеров-педагогов; научно-методический центр инженерно-педагогического образования, центр по разработке стандартов высшего инженерно-педагогического и профессионально-технического образования; 6 учебных и научно-производственных комплексов.

Около 4200 студентов (дневная форма обучения — около 2600, заочная — 1600) учатся в 2-х институтах и на 2-х факультетах академии, 16 кафедр обеспечивают обучение студентов по гуманитарным, фундаментальным, общеинженерным и специальным дисциплинам, являясь центрами учебной, методической и научно-исследовательской работ. В 1999 году УИПА получила лицензию на обучение иностранных граждан, а в 2000 году был создан Центр подготовки иностранных граждан. В состав Центра входит подготовительное отделение, которое осуществляет довузовскую подготовку иностранных граждан. За один год обучения студенты, наряду с изучением украинского или русского языка, получают необходимые знания по математике, физике, химии, биологии и другим фундаментальным наукам. Учебный год состоит из двух семестров — осеннего и весеннего.

История 
 24 января 1958 г. была основана Украинская инженерно-педагогическая академия как Украинский заочный политехнический институт (УЗПИ).
 1990 г. — УЗПИ преобразован в Харьковский инженерно-педагогический институт (ХИПИ).
 1994 г. — академия получила IV аккредитационный уровень и статус Украинской инженерно-педагогической академии (УИПА).

Корпуса и кампусы 
 главный корпус — размещен ректорат академии и администрация;
 1 корпус — размещен факультет энергетики и автоматизации;
 2 корпус — размещены факультет инновационных технологий; Учебно-научный институт педагогики, психологи, менеджмента и образования взрослых, научная библиотека и читальный зал;
 3 корпус — размещены приемная комиссия, спортивный и тренажерный залы;
 стадион;
 3 общежития.

Институты и факультеты 
В состав академии входят:

3 института

Учебно-научный профессионально-педагогический институт, расположенный в городе Бахмут 
Кафедра электромеханических и компьютерных систем;
Кафедра экономики предприятий и менеджмента;
Кафедра образовательных технологий и охраны труда;

Учебно-научный институт педагогики, психологии, менеджмента и образования взрослых. 

Кафедра педагогики, методики и менеджмента образования;
Кафедра практической психологии;
Кафедра экономики и менеджмента;
Кафедра физического воспитания;
Кафедра краеведческо-туристической работы, социальных и гуманитарных наук;
Кафедра маркетинга и торгового предпринимательства;
Учебно-научный Харьковский торгово-экономический институт

2 факультета

Факультет энергетики и автоматизации; 
Кафедра автоматизации, метрологии и энергоэффективных технологий;
Кафедра физики, электротехники и электроэнергетики;
Кафедра иноязычной подготовки, евроинтеграции и международного сотрудничества;

Факультет инновационных технологий; 
Кафедра машиностроения, транспорта и сварки;
Кафедра информационных компьютерных технологий и математики;
Кафедра пищевых технологий, лёгкой промышленности и дизайна;
Кафедра ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса;

Почётные доктора и выпускники 
 Мостовой П. И. — министр, Глава Госкомитета материальных ресурсов УССР;
 Ефремов В. П. — министр связи УССР;
 Тополов В. С. — министр угольной промышленности УССР;
 Потапов В. И. — депутат Верховной Рады Украины;
 Рева Д. А. — депутат Верховной Рады Украины;
 Ярмоленко П. А. — председатель специализированного Совета по защите кандидатских диссертаций при Харьковском государственном педагогическом институте им. Г. С. Сковороды (ныне Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды), профессор, доктор педагогических наук.

Награды и репутация 
 Рейтинг университетов Украины «Топ-200 Украина» 2007 г. — 77 место;
 Рейтинг вузов от ЮНЕСКО «Топ-200 Украины» 2011 г. — 74 место;
 Рейтинг вузов Украины «Компас 2011» — Общий рейтинг — 10 место;
 Рейтинг вузов Украины «Компас 2012» — Сводный рейтинг — 10 место;
 Рейтинг официального издания МОНМС «Образование Украины» 2012 г. — глобальный критерий рейтинга (IPI) в группе педагогических, гуманитарных, физического воспитания и спорта ВУЗов — 0,895;
 Рейтинг газеты «Сегодня» 2012 г. — 10 место среди ВУЗов с лучшей подготовкой по инженерно-техническим специальностям, IT-специальностям, по экономической подготовке.
 «Webometrics Ranking of World Universities» — среди ВУЗов Украины 57 место, у мире 7082 место (2016 г.)

Информационные ресурсы академии 
 Официальный сайт
 Дистанционное обучение
 Расписание занятий, учебные планы
 Информационные ресурсы библиотеки
 Электронный архив

УИПА на карте Google Maps.

Известные учёные академии 
 Нестеров А. П. — член-корреспондент АН СССР.
 Андреев Г. Я. — основатель школы сборки с термовоздействием.
 Давыдов Б. Л. — лауреат Государственной премии СССР.
 Литвин О. Н. — лауреат Государственной премии Украины.
 Арпентьев, Борис Михайлович — ученый в области сборки и качества в машиностроении.
 Ярмоленко, Павел Андреевич — профессор, доктор педагогических наук, научный руководитель проекта политехнического центра Дзержинского района г. Харькова, отмеченного премией Ленинского комсомола (1975).
 Малицкий, Игорь Федорович — ученый в области тепловой сборки и разборки в машиностроении, антифашистский деятель. Почетный гражданин города Харькова 2017.
 Светлана Петровна Бочарова — профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедры психологии (1989—2012; до смерти). В память об учёном учреждены «Бочаровские чтения».

Примечания

Источники 
 
 Ярмоленко, Павел Андреевич //https://ru.vikipedia.org/wiki/Ярмоленко,_Павел_Андреевич.

 Сайт академии

Высшие учебные заведения Харькова
Высшие педагогические учебные заведения Украины